LHS est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Lambda Health System, Start-Up suisse active dans la robotique médicale.
 Liquide hydraulique synthétique, utilisé anciennement dans les circuits de freinage et de suspension, notamment des premières Citroën DS.
 Luyten, Half Second un catalogue d'étoiles dont le mouvement propre est important
 Left-Hand Side  
 en programmation informatique, la partie gauche d'une affectation
 en mathématiques, le terme à gauche du signe égal d'une équation ou du terme à gauche du signe d'inégalité d'une inéquation (Left Hand Side).
 Lipase Hormone Sensible, enzyme intervenant dans le métabolisme lipidique, indispensable à la lipolyse.
 Latin Hypercube Sampling, Échantillonnage par hypercube latin, en mathématique pour l'élaboration de plans d'expériences.
Laboratoire de Haute Sécurité.
 Linia Hutnicza Szerokotorowa (ligne métallurgique-soufre) est l'ancienne appellation de la , une ligne de chemins de fer à écartement large (écartement russe), qui traverse la Pologne sur plus de 400 km, de la Silésie minière jusqu'à l'Ukraine.

Notes et références 

Sigle de 3 caractères